Grande Museo del Duomo di Milano – Museo presenta a Milano

Grande Museo del Duomo di Firenze – Museo presente a Firenze